Egbert I van Kent (ca. 650-673), koning van Kent (664-673)
 Egbert van Saksen (ca. 756-voor 811), hertog der Saksen, graaf van Boroctra en de Deense Mark
 Egbert I van Meißen (ca. 1036-1068), markgraaf van Brunswijk (1057-1068) en Meißen (1067-1068) en graaf van Midden-Friesland (1057-1068)
 Egbert I van Bentheim (ca. 1253-1311), graaf van Bentheim